Martin Buber – filosofo austriaco
 Margarete Buber Neumann – scrittrice tedesca
 16355 Buber – asteroide